Gryposuchinae — вимерла підродина гавіалідових крокодилів. Грипосухіни жили переважно в міоцені Південної Америки. Проте "Ikanogavialis" papuensis, можливо, вижив зовсім недавно, до пізнього плейстоцену/голоцену. Більшість були довгомордими прибережними формами. Група була названа в 2007 році і включає такі роди, як Gryposuchus і Aktiogavialis, хоча дослідження 2018 року вказує на те, що група може бути парафілетичною і скоріше еволюційним ступенем до гаріалу.

Опис 
Грипосухіни мають довгі вузькі морди та виступаючі очні западини. Однією з відмінних рис групи є відсутність великого оголення переддлінної кістки навколо отвору трійчастого нерва, отвору в бічній стінці мозкової оболонки.

Класифікація 
Gryposuchinae була названа в 2007 році як підродина близькоспоріднених гавіалідових крокодилів. Він був кладистично визначений як таксон на основі стебла, включаючи Gryposuchus jessei та всіх крокодилів, ближче до нього, ніж Gavialis gangeticus (гаріал) або Tomistoma schlegelii (псевдогаріал). Довгий час вважалося, що Tomistominae (включаючи живого псевдогаріала) класифікуються як крокодили і не мають тісного відношення до гавіалоїдів. Однак нещодавні молекулярні дослідження з використанням секвенування ДНК незмінно вказують на те, що псевдогаріал (Tomistoma) (і, як висновок, інші споріднені вимерлі форми в Tomistominae) насправді належать до Gavialoidea (і Gavialidae).

Філогенетичний аналіз, проведений у дослідженні 2007 року, виявив, що Gryposuchinae включає роди Aktiogavialis, Gryposuchus, Ikanogavialis, Piscogavialis, Siquisiquesuchus. Наведена нижче кладограма взята з аналізу 2007 року, який показує філогенетичні зв'язки грипозухін серед гавіалоїдів. Hesperogavialis тут відсутній через відсутність матеріалу черепа, а Dadagavialis через його відкриття в 2018 році:

Альтернативно, філогенетичні дослідження відновлення томістомінів (включно з живим псевдогаріалом) у Gavialidae показали, що члени Gryposuchinae та роду Gryposuchus насправді можуть бути парафілетичними та скоріше еволюційною градою до Gavialis та гаріалу, як показано на кладограмі нижче:

Палеобіологія 
Підродина Gryposuchinae є єдиними представниками надродини Gavialoidea, що живуть у Південній Америці, тривалість існування якої повністю обмежена міоценом. Однак, хоча більша частина їхньої історії записана на континенті, розповсюдження було досягнуто завдяки попередній присутності в Карибському басейні (Aktiogavialis, найдавніший відомий грипосухін, з середнього олігоцену Пуерто-Рико, і Dadagavialis у ранньому міоцені Панами відповідно). Крім того, невизначені залишки гавіалоїдів були виявлені на оліго-міоценовому кордоні прибережної Бразилії. Походження цих грипосухін невідоме, хоча традиційно вважалося африканське походження, оскільки гавіаліди з більшою ймовірністю перетнули Атлантичний океан, ніж довші простори Тихого океану. Крім того, теплі екваторіальні течії проходять через Атлантику з Африки в Америку, допомагаючи подорожувати.

Примітки 

Гавіалові